Moncontour (Côtes-d'Armor)
 Moncontour (Vienne)
En van:
 Kanton Moncontour (Côtes-d'Armor)
 Kanton Moncontour (Vienne)